Landkreis Eichstätt, een Landkreis in de Duitse deelstaat Beieren
 Eichstätt (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Prinsbisdom Eichstätt, een tot de Frankische Kreits behorend bisdom binnen het Heilige Roomse Rijk
 Bisdom Eichstätt, een bisdom in het mid-zuiden van Duitsland, in de kerkprovincie Bamberg